Viol bezeichnet
 Vihula,  Landgemeinde in Estland, Kreis Lääne-Viru

Viol ist der Familienname folgender Personen:
 Helene Viol (1886–1944), deutsche Hausfrau und Opfer der NS-Kriegsjustiz, siehe Helene Gossing
 Maria Walburga Viol (1571–1641), Schweizer Äbtissin des Klosters Sarnen-Engelberg
 Michel Viol (Hans Viol; 1545-um 1600), deutscher Maler
 Peter G. Meyer-Viol (1924–2009), deutsch-schweizerisch-niederländischer Holocaust-Überlebender und Autor, Ehrensenator der Universität Bayreuth
 Wilhelm Viol (1817–1874), deutscher Augenarzt und Musikschriftsteller

Siehe auch:
 Fyoll